LeaderTask (ЛідерТаск) — служба для керування справами і дорученнями. Являє собою програми для Windows, Mac, Android, iPhone, iPad. Дозволяє складати списки справ на день/тиждень/місяць, роздавати доручення і контролювати виконання, а також керувати проектами.

Компанія 
Власник сервісу — російська компанія ТОВ «Організатор ЛідерТаск». Компанія існує з 2008 року. Головний напрямок діяльності — розробка сервісу ЛідерТаск. Також компанія виробляє курси по тайм-менеджменту і підвищенню ефективності. ТОВ «Організатор ЛідерТаск» не має іноземних засновників, не залучає для розвитку іноземний капітал. Кількість клієнтів компанії 2100 (відомості на середину 2018 року).

Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Сторінки з неперевіреними перекладами